Dit is een lijst van planetoïden 30501-30600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (30501) - || 2000 RH17|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (30502) - || 2000 RY29|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (30503) - || 2000 RW79|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (30504) - || 2000 RS80|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (30505) - || 2000 RW82|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (30506) - || 2000 RO85|| 2 september 2000 || LONEOS
|-
| (30507) - || 2000 SK8 || 19 september 2000 || NEAT
|-
| (30508) - || 2000 SZ130|| 22 september 2000 || LINEAR
|-
| (30509) Yukitrippel || 2000 YQ105|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (30510) - || 2001 DM44|| 19 februari 2001 || LINEAR
|-
| (30511) - || 2001 FS29|| 18 maart 2001 || NEAT
|-
| (30512) - || 2001 HO8 || 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (30513) - || 2001 HE48|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (30514) Chiomento || 2001 HQ49|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (30515) - || 2001 KZ29|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (30516) - || 2001 LB7 || 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (30517) - || 2001 LJ15|| 11 juni 2001 || Spacewatch
|-
| (30518) - || 2001 LE16|| 13 juni 2001 || Spacewatch
|-
| (30519) - || 2001 ML9 || 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (30520) - || 2001 MM11|| 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (30521) - || 2001 MU14|| 28 juni 2001 || LONEOS
|-
| (30522) - || 2001 MQ15|| 25 juni 2001 || NEAT
|-
| (30523) - || 2001 MK23|| 27 juni 2001 || NEAT
|-
| (30524) Mandushev || 2001 MY24|| 16 juni 2001 || LONEOS
|-
| (30525) Lenbright || 2001 MX28|| 27 juni 2001 || LONEOS
|-
| (30526) - || 2001 NC2 || 13 juli 2001 || J. Broughton
|-
| (30527) - || 2001 NW10|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (30528) - || 2001 NT17|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (30529) - || 2001 NE18|| 10 juli 2001 || LINEAR
|-
| (30530) - || 2001 NS18|| 12 juli 2001 || NEAT
|-
| (30531) - || 2001 ND21|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (30532) - || 2001 OO || 17 juli 2001 || NEAT
|-
| (30533) Saeidzoonemat || 2001 OV4 || 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30534) - || 2001 OA5 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30535) Sarahgreenstreet || 2001 OR5 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30536) Erondon || 2001 OJ7 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30537) - || 2001 OR8 || 17 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30538) - || 2001 OG12|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (30539) Raissamuller || 2001 OT13|| 20 juli 2001 || LINEAR
|-
| (30540) - || 2001 ON14|| 20 juli 2001 || LINEAR
|-
| (30541) - || 2001 OG20|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30542) - || 2001 OG23|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (30543) - || 2001 OE27|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (30544) - || 2001 OO32|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (30545) - || 2001 OT35|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (30546) - || 2001 OA38|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (30547) - || 2001 OS44|| 23 juli 2001 || NEAT
|-
| (30548) - || 2001 OT45|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30549) - || 2001 OE46|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30550) - || 2001 OH47|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30551) - || 2001 OH50|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (30552) - || 2001 OM54|| 22 juli 2001 || NEAT
|-
| (30553) - || 2001 OV56|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30554) - || 2001 OP57|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (30555) - || 2001 OM59|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (30556) - || 2001 OX59|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (30557) - || 2001 OD67|| 26 juli 2001 || NEAT
|-
| (30558) Jamesoconnor || 2001 OC68|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30559) - || 2001 OG68|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30560) - || 2001 OO71|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (30561) - || 2001 OP71|| 20 juli 2001 || NEAT
|-
| (30562) Guttler || 2001 ON72|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30563) - || 2001 OZ75|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (30564) Olomouc || 2001 OC7|| 28 juli 2001 || P. Pravec
|-
| (30565) - || 2001 OV80|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (30566) Stokes || 2001 OO1|| 29 juli 2001 || P. G. Comba
|-
| (30567) - || 2001 OR90|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (30568) - || 2001 OQ91|| 31 juli 2001 || NEAT
|-
| (30569) - || 2001 OG94|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30570) - || 2001 OO96|| 24 juli 2001 || NEAT
|-
| (30571) - || 2001 OW97|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (30572) - || 2001 OE98|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (30573) - || 2001 OR99|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30574) - || 2001 OQ100|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30575) - || 2001 OM101|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30576) - || 2001 OC103|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30577) - || 2001 OU103|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30578) - || 2001 OD105|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (30579) - || 2001 OW107|| 30 juli 2001 || LINEAR
|-
| (30580) - || 2001 PG2 || 3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30581) - || 2001 PY2 || 3 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30582) - || 2001 PJ3 || 5 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30583) - || 2001 PZ6 || 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30584) - || 2001 PF9 || 11 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30585) Firenze || 2001 PE14|| 14 augustus 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (30586) - || 2001 PV21|| 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30587) - || 2001 PC33|| 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30588) - || 2001 PC35|| 10 augustus 2001 || NEAT
|-
| (30589) - || 2001 QQ7 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30590) - || 2001 QZ9 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30591) - || 2001 QG10|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30592) - || 2001 QO10|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30593) Dangovski || 2001 QZ16|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30594) - || 2001 QD30|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30595) - || 2001 QE43|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30596) Amdeans || 2001 QQ65|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30597) - || 2001 QP69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30598) - || 2001 QA117|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (30599) - || 2052 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (30600) - || 2078 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten